Jonathan Cope peut faire référence à :

  (1963-), danseur principal du Royal Ballet ;
  (1664-1694), Membre du Parlement pour Stafford ;
 Sir Jonathan Cope,  baronnet (mort en 1765), MP pour Banbury ;
 Sir Jonathan Cope,  baronnet (mort en 1821), des baronnets de Cope.

Voir aussi